Rosay (Jura)
 Rosay (Seine-Maritime)
 Rosay (Yvelines)
ook:
Rosay-sur-Lieure, Eure
gemeenten met de naam Rosey